Mahagoni steht für das Holz folgender Pflanzen:
 Mahagonigewächse
 Gabun-Mahagoni, Balsambaumgewächs

Mahagoni ist der Name folgender Filme:
 Mahagoni (1975)
 Mahagoni (1979)

Siehe auch:
 Mahagoni-Gleithörnchenbeutler
 Mahagonny
 Mahogany
 https://de.wiktionary.org/wiki/Mahagoni